Головачевский — фамилия:
 Головачевский, Александр Кириллович (1791—1842) — живописец-миниатюрист, сын К. И. Головачевского.
 Головачевский, Всеволод Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; 31 мая 1917 (посмертно).
 Головачевский, Егор Дмитриевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9353; 26 ноября 1854.
 Головачевский, Кирилл Иванович (1735—1823) — русский художник и график, педагог.
 Головачевский, Константин Дмитриевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 9649; 26 ноября 1855.

См. также 
 Головачев